Korfmacher ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Korfmacher (* 1943), deutscher Sportfunktionär
 Wilhelm Korfmacher (1787–1860), deutscher Orgelbauer
 Wilfried Korfmacher (* 1957), deutscher Designer und Diplom-Psychologe

Siehe auch:
 Korbmacher (Begriffsklärung)